Села:
 Губичі — Львівська область, Самбірський район
 Губичі — Чернігівська область, Ріпкинський район
 Губичі — до 1933 року село в Дрогобицькому повіті біля Борислава, нині — район у місті. 20 травня 1930 року році Губичі, а також села Тустановичі, Баня Котівська і Мражниця приєднали до Борислава.

Примітки